Tyler Donati (né le  à Oakville, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède un passeport italien. Il est le frère jumeau de Justin Donati.

Carrière de joueur 

Il évolue depuis 2007 pour les Jackals d'Elmira de l'ECHL. À l'issue de la saison 2009-2010, il termine meilleur pointeur de la ligue avec un total de 114 points, dix de plus que son frère, deuxième au classement.

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
2007 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
2007 : remporte le trophée Leo-Lalonde.

ECHL 
2010 : termine meilleur pointeur.
2010 : termine meilleur passeur.
2010 : nommé meilleur joueur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Cougars de Burlington || OPJHL ||46 ||19 ||15 ||34 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Generals d'Oshawa || LHO ||65 ||20 ||36 ||56 ||25 ||7 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2004-2005 || Generals d’Oshawa || LHO ||25 ||12 ||14 ||26 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO ||28 ||9 ||8 ||17 ||12 ||10 ||2 ||5 ||7 ||0
|-
| 2005-2006 || St. Michael’s Majors de Toronto || LHO ||68 ||36 ||36 ||72 ||50 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
|2005-2006 || Mechanics de Motor City || UHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007|| Bulls de Belleville || LHO ||66 ||54 ||75 ||129 ||52 ||15 ||6 ||20 ||26 ||4
|-
|2007-2008 || Senators de Binghamton || LAH ||53 ||6 ||12 ||18 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Jackals d'Elmira || ECHL ||5 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Jackals d’Elmira || ECHL ||15 ||6 ||14 ||20 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Thurgovie || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 0|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Jackals d'Elmira || ECHL || 67 || 38 || 76 || 114 || 52 || 5 || 2 || 5 || 7 || 0
|-
|2010-2011 || Jackals d'Elmira || ECHL || 18|| 10|| 11|| 21|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Whale du Connecticut || LAH ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Express de Chicago || ECHL || 46|| 14|| 47|| 61|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Vålerenga Ishockey || GET ligaen || 39|| 18|| 42|| 60|| 18|| 15|| 10|| 13|| 23|| 28
|-
| 2013-2014 || HC Innsbruck || EBEL || 53|| 18|| 33|| 51|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Beast de Brampton || ECHL || 25 || 9 || 14 || 23 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Generals de Stoney Creek ||  || 17 || 9 || 15 || 24 || 16 || 8 || 2 || 5 || 7 || 0
|-
| 2016-2017 || Generals de Stoney Creek || ACH || 17 || 12 || 16 || 28 || 0 || 9 || 0 || 7 || 7 || 10
|-
| 2017-2018 || Generals de Stoney Creek || ACH || 14 || 6 || 17 || 23 || 2 ||6 ||4 || 5|| 9|| 12
|-
| 2018-2019 || Generals de Stoney Creek || ACH || 14 || 7 || 13 || 20 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Beast de Branford || ACH ||3 ||1 ||2 ||3 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 || 0

Notes et références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Oakville (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur de l'Express de Chicago
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Mechanics de Motor City
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du Beast de Brampton
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du Vålerenga ishockey